Eleonora, verkorte vorm van deze meisjesnaam
Lore (film), een Duits-Australisch-Brits oorlogsdrama uit 2012
Lore City, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio